En Pologne, Łążek peut désigner : 

 Łążek, village de la voïvodie des Basses-Carpates,
 Łążek, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Łążek, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Łążek, village de la voïvodie de Łódź,
 Łążek, village de la voïvodie de Mazovie,
 Łążek, village de la voïvodie de Poméranie,
 Łążek, village de la voïvodie de Sainte-Croix,
 Łążek, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.